Le championnat du monde de squash 2019-2020 est l'édition 2019 et 2020 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 8 au 15 novembre 2019 au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha au Qatar.

Le tournoi est composé de 64 joueurs. Les 56 meilleurs joueurs du classement mondial d'octobre 2019 se sont qualifiés automatiquement, les 16 meilleurs d'entre eux ont été classés. Cinq places de départ ont été attribuées par le PSA lors des tournois de qualification du PSA Challenger Tour, une autre place a été attribuée au champion du monde junior en titre. Si ces joueurs s'étaient déjà qualifiés via le classement mondial, la place de départ était attribuée soit à l'adversaire final perdant du tournoi de qualification respectif, soit au joueur suivant du classement mondial. Le FSM pourrait attribuer jusqu'à deux places de départ. Syed Azlan Amjad et Hamad Al-Amri ont chacun reçu une place dans le tableau par wildcard.

Le vainqueur du dernier championnat du monde est Ali Farag, qui a battu Tarek Momen en quatre manches l'an dernier. Ali Farag, numéro un mondial au moment du tournoi et tête de série , annule sa participation quelques jours  avant le début du tournoi en raison de la mort de son neveu, le fils de Omneya Abdel Kawy.

Le joueur local Abdulla Al-Tamimi devient le premier joueur qatari à atteindre le  tour d'un championnat du monde à la suite de ses victoires sur les Français Grégoire Marche et Mathieu Castagnet.

Au  tour, James Willstrop âgé de 36 ans provoque une énorme surprise en éliminant un des grands favoris, l'ancien champion du monde Karim Abdel Gawad. En quart-de-finale dans une revanche de la finale des championnats du monde 2017, Marwan El Shorbagy l'emporte sur son frère Mohamed El Shorbagy, promesse d'un champion du monde inédit en fin de tournoi.

En finale, Tarek Momen l'emporte face au Néo-zélandais Paul Coll.

Dotation et points 
En 2019-2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2019-2020 de la PSA
 Championnat du monde de squash féminin 2019-2020

Lien externe 
 Page PSA

2019
Squash masculin
Squash masculin 2019
Monde masculin 2019
Monde masculin
Monde masculin
Sport au Qatar en 2019
Sport en novembre 2019